Jan Musiał (polityk PRL) (zm. 1980) – Przewodniczący Prezydium WRN w Zielonej Górze (1950–1951) i Przewodniczący Prezydium WRN w Koszalinie (1951–1953).
 Jan Musiał (senator) (ur. 1948) – senator I i II kadencji (1989–1991), wojewoda przemyski (1990–1992).
 Jan Musiał (ur. 1955) (ur. 1955) – poseł na Sejm VI kadencji, b. burmistrz Brzeska.